Kim Szunggju jelentheti a következőket:

 Kim Szunggju (1943), dél-koreai kosárlabdázó
 Kim Szunggju (1944), dél-koreai politikus, egykori igazságügyi miniszter
 Kim Szunggju (1967), dél-koreai cselgáncsozó
 Kim Szunggju (1990), dél-koreai labdarúgó